28-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 28-я параллель северной широты
 28-я параллель южной широты

См. также 
 28-й меридиан восточной долготы
 26-й меридиан западной долготы